Imię i nazwisko Howard Davis nosili lub noszą m.in.:
 Howard Davis (ur. 1932) – brytyjski hokeista na trawie, olimpijczyk z 1956, 1960 i 1964
 Howard Davis (1956-2015) – amerykański bokser, mistrz olimpijski z 1976
 Howard Davis (ur. 1967) – jamajski lekkoatleta, wicemistrz olimpijski z 1988